Bernard Tomić era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo battendo in finale Adrian Mannarino per 6–1, 3–6, 6–2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Ivo Karlović (semifinale)
  Bernard Tomić (campione)
  Adrian Mannarino (finale)
  Víctor Estrella Burgos (quarti di finale)

 
  Marcos Baghdatis (primo turno) 
  Samuel Groth (secondo turno) 
  Malek Jaziri (quarti di finale) 
  James Ward (primo turno)

Wild card 

  Nicolás Barrientos (primo turno)
  Daniel Elahi Galán (secondo turno)

  Radek Štěpánek (quarti di finale)

Qualificati 

  Marcelo Demoliner (secondo turno)
  Matthew Ebden (primo turno)

  Alejandro Gómez (secondo turno) 
  Alexander Sarkissian (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colombia 2015
ATP World Tour 2015